Niszczyciele typu Daring – typ, do którego zaliczają się dwa brytyjskie niszczyciele zbudowane w latach 1893–1894
 Niszczyciele typu Daring –  typ, do którego zalicza się jedenaście brytyjskich niszczycieli zbudowanych na przełomie lat 40. i 50. XX wieku
 Niszczyciele typu 45 (Daring) – typ, do którego zalicza się sześć współczesnych brytyjskich niszczycieli rakietowych